Лудвиг I, Лодовико, Луиджи, Луи, Людовик (Ludwig, Lodovico, Luigi, Louis, Lyudovik) може да се отнася до:

Владетели:

 Лудвиг I или Лудвиг (още Людовик) Благочестиви (*16 април 778 † 20 юни 840) – франкски владетел и син на Карл Велики, крал на Аквитания от 781 г. и император на Франкската империя (813 – 840); херцог на Бавария (817 – 829)
 Лудвиг I фон Арнщайн (* ок. 1040 † 1084) – граф на Арнщайн в Айнрихгау
 Лудвиг I фон Лоон (* ок. 1110; † 11 август 1171) е граф на Лоон (1139 – 1171), Ринек (1155 – 1171) и граф на град Майнц
 Лудвиг I фон Вюртемберг (* ок. 1119, † 1158) – първият от род Вюртемберги граф на Вюртемберг (1143 – 1158)
 Лудвиг I фон Йотинген (* ок. 1110/1120 † ок. 1150) – граф на Йотинген в Швабия, Бавария
 Лудвиг I фон Ленгсфелд-Франкенщайн (* ок. 1131 † сл. 1164) от рода фон Хенеберг – граф (1158), господар на замъците Ленгсфелд (днес в Дермбах) (1137 – 1164) и Франкенщайн (в Бад Залцунген) (1152 – 1164) в Тюрингия
 Лудвиг I († 12 януари 1140 г.) от род Лудовинги – първи ландграф на Тюрингия (1131 – 1140)
 Лудвиг I фон Цигенхайн (* ок. 1167; † сл. 17 януари 1229) от Дом Цигенхайн – граф на Цигенхайн (1200 – сл. 17 януари 1229), от 1205 г. управляващ граф на Нида и от 1200 г. фогт на абатство Фулда
 Лудвиг I Келхаймерски (* 23 декември 1173 † 15 септември 1231) от фамилията Вителсбахи – херцог на Бавария и пфалцграф при Рейн.
 Лудвиг I фон Пфирт († ок. 1180/1189/1190 или 1193) от Дом Скарпон – от ок. 1160 г. граф на Пфирт/Ферете в Елзас и господар на Ваданс в департамент Жура в Бургундия-Франш Конте, източна Франция
 Лудвиг I фон Еверщайн „Стари“ (* пр. 1206 † 15 септември 1284) – граф на Еверщайн в Долна Саксония
 Лудвиг I фон Сарверден († сл. 1200) – граф на Сарверден (1165/1166 – 1200), господар на Ружмон-Аманс
 Лудвиг I фон Шпитценберг († сл. 1200) – граф и господар на Шпитценберг (близо до Кухен)-Зигмаринген (1147 – 1200) и граф на Хелфенщайн (1171 – 1200)
 Лудвиг I фон Лихтенберг (* 1206 † 1250 или 1252) – господар на Лихтенберг и фогт в Нойвайлер в Елзас
 Лудвиг I фон Тек († 1283) от страничната линия Тек на рода на Церингите – херцог на Тек, смятан за прародител на линията Оберндорф на фамилията Тек
 Лудвиг I Савойски или Луи I от Ваат (* сл. 1253; † 13 януари 1302) от рода на графовете на Савоя – първи барон на Ваат (1285 – 1302)
 Луиджи I Гондзага (* 1268 † 18 януари 1360) от фамилията Гонзага – подест на Модена от 1313 г., подест на Мантуа от 1318 г., подест на Парма от 1312 г. господар (синьор) на Мантуа и народен капитан (1328 –1360), имперски викарий на Свещената Римска империя от 1329 г.
 Лудвиг I фон Хомберг († 27 април 1289) от рода на графовете на Фробург в Золотурн – граф на Хомберг в Швейцария и господар на Раперсвил
 Луи I Бурбон (* 1279 † 22 януари 1341) – сеньор дьо Бурбон 1310 – 1327, граф дьо Клермон-ан-Бовези 1310 – 1327, Велик камерхер на Франция от 1312, граф дьо Ла Марш от 1327, 1-ви херцог дьо Бурбон и пер на Франция от 1327, сеньор дьо Божоле, граф дьо Л’Ил-Журден, виконт дьо Карла, дьо Мюра и дьо Шателро, сеньор на Шато Шинон, френски принц и военачалник
 Лудвиг I дьо Дампиер († 22 юли 1322) от род Дом Дампиер – граф на Невер (1280 – 1322), (de jure uxoris) граф на Ретел и граф наследник на Фландрия (1290 – 1322)
 Луи I Валоа-Анжуйски (* 23 юли 1323 † 20 септември 1384 г.), известен и като Луи I Анжуйски и Людовик I Неаполитански – френски принц – втори син на френския крал Жан II и основател на Анжуйската линия на френската династия Валоа
 Лудвиг I от Фландрия или Луи дьо Дампиер (* ок. 1304, † 26 август 1346) от род Дом Дампиер – от 1322 г. граф на Фландрия и като Лудвиг II граф на Невер, граф на Ретел (1328 –1346)
 Лудвиг I фон Изенбург-Клееберг († ок. 1304) – господар на Изенбург-Гренцау и бургграф на Гелнхаузен
 Лудвиг I фон Брауншвайг-Люнебург (* пр. 1349, † 5 ноември 1367) – херцог на Брауншвайг-Люнебург от род Велфи
 Луи I Бурбон-Вандом (* 1375/1376 † 21 декември 1446) – 1-ви граф Вандом от 1403 година, Велик камерхер на Франция от 1408 г., Главен разпоредител на френския двор (1413 – 1415, 1425 – 1446), титулярен граф Шартър от 1425 г., френски военачалник, генерален губернатор на Шампан, Бри и Пикардия (1413 – 1415), генерален губернатор на Шартър, Бос и Вандомоа
 Лудвиг I Савойски-Ракониджи с прозвище „Извънбрачен Ахейски“ (* ок. 1390 † 1459) – родоначалник на линията Савоя-Ракониджи, господар (синьор) на Панкалиери (от 1407), на Ракониджи и на Милябруна (от 23 февруари 1414), на Кастелрайнеро и на Кавур (от 1417), Рицар на Висшия орден на Светото Благовещение (от 13 февруари 1434), Херцогски маршал (1454)
 Лудвиг I фон Хесен (* 6 февруари 1402 † 17 януари 1458) от Дом Хесен – ландграф на Хесен (1413 – 1458)
 Лудвиг I фон Глайхен-Бланкенхайн (* ок. 1410; † 25 април 1467) – граф на Глайхен-Бланкенхайн
 Лудовико I ди Салуцо (Лудвиг I или Лудовико I дел Васто, * 1406 † 1475) от фамилията дел Васто, клон на род Алерамичи – маркграф на Салуцо (1416 – 1475)
 Луи I Бурбон-Монпансие (* 1409 † май 1486) – граф дьо Монпансие от 1434, дофин на Оверн, граф дьо Клермон от 1428, граф дьо Сансер, сеньор дьо Меркер и дьо Комбрай от 1426, родоначалник на клона Бурбон-Монпансие
 Лудвиг I фон Вюртемберг-Урах (* пр. 31 октомври 1412 † 23 септември 1450) от Дом Вюртемберг – граф на Вюртемберг (1419 – 1450), граф на Монбеляр (1444 – 1450, управлява през 1419 – 1426 и 1433 – 1442 г. заедно с Улрих V) и граф на Вюртемберг-Урах (1442 – 1450)
 Лудвиг I фон Пфалц-Цвайбрюкен (* 1424, † 19 юли 1489) от рода Вителсбахи – граф на Велденц (1444 – 1489), пфалцграф и херцог на Пфалц-Цвайбрюкен (1453 – 1489)
 Лудвиг I фон Лойхтенберг (* ок. 1430; † сл. 21 декември 1487) от фамилията на ландграфовете на Лойхтенберг – граф на Халс, днес в Пасау (1463 – 1486)
 Лудвиг I фон Льовенщайн (* 29 септември 1463 † 28 март 1523) – граф на Льовенщайн и основател на фамилията Льовенщайн-Вертхайм
 Лудвиг I фон Насау-Вайлбург (* 1466; † 28 май 1523) – граф на Насау-Вайлбург (1492 – 1523)
 Луи I Бурбон-Конде (* 7 май 1530 † 13 март 1569) – принц дьо Конде, родоначалник на рода Конде
 Лудвиг I фон Зайн-Витгенщайн Стари, Благочестиви (* 17 декември 1532 † 2 юли 1605) от рода Зайн-Витгенщайн – от 1558 г. граф на Графство Витгенщайн-Фалендар, господар на Алтенкирхен, Берлебург, Брух и Ноймаген
 Лудвиг I фон Флекенщайн (* 1542; † 20 май 1577) – фрайхер на господствата Флекенщайн в Северен Елзас и Дагщул в Саарланд
 Филип Лудвиг I фон Ханау-Мюнценберг (* 21 ноември 1553; † 4 февруари 1580) – граф на Ханау-Мюнценберг (1561 – 1580)
 Йохан Лудвиг I фон Насау-Висбаден-Идщайн (* 10 април 1567 † 10 юни 1596) – от 1568 г. граф на Насау-Висбаден
 Лудвиг I фон Анхалт-Кьотен (* 17 юни 1579 † 7 януари 1650) от династията Аскани – княз на Анхалт-Кьотен (1606 – 1650) и основател на литературното „Плодоносно общество“ („Fruchtbringende Gesellschaft“), първото немско езиково общество
 Лудвиг I фон Ербах (* 3 септември 1579 † 12 април 1643) – от 1606 г. граф на Ербах-Ербах и Фрайенщайн, от 1623 г. на Михелщат и Кьониг, от 1627 г. и на Вилденщайн
 Филип Лудвиг I фон Вид (* ок. 1580; † 2 август 1633) – граф на Графство Вид-Рункел
 Лудвиг Гюнтер I фон Шварцбург-Рудолщат (* 27 юни 1581 † 4 ноември 1646) от рода Шварцбург – управляващ граф на Шварцбург-Рудолщат (1612 – 1646)
 Филип Лудвиг I фон Изенбург-Бюдинген (* 8 септември 1593 † 22 ноември 1615) от род Изенберг – граф на Изенбург-Бюдинген
 Карл I Лудвиг (* 22 декември 1617 † 28 август 1680) от род Вителсбахи – пфалцграф при Рейн или курфюрст на Пфалц (1649 – 28 август 1680)
 Кристиан Лудвиг I фон Мекленбург (* 1 декември 1623 † 21 юни 1692) – управляващ херцог на Мекленбург в частта Мекленбург-Шверин (1658 – 1692)
 Кристоф Лудвиг I фон Щолберг (* 18 юни 1634 † 7 април 1704) от фамилията Щолбер – граф на Щолберг-Щолберг в Харц
 Георг Лудвиг I фон Ербах-Ербах) (* 8 май 1643 † 5 април 1693) от род Ербах-Ербах – управляващ граф в Ербах, Фрайенщайн, Вилденщайн, Михелщат и Бройберг, генерал
 Йохан Лудвиг I фон Анхалт-Цербст (* 4 май 1656 † 1 ноември 1704) от род Аскани – княз на Княжество Анхалт-Цербст (1667 – 1704), дядо на руската императрица Екатерина II
 Лудвиг Фридрих I фон Шварцбург-Рудолщат (* 15 октомври 1667 † 24 юни 1718) – управляващ княз на Шварцбург-Рудолщат, граф на Хонщайн, господар на Рудолщат, Бланкенбург и Зондерсхаузен (1710 – 1718)
 Ернст Лудвиг I фон Саксония-Майнинген (* 7 октомври 1672 † 24 ноември 1724) от рода на Ернестински Ветини – херцог на Саксония-Майнинген (1706 – 1724)
 Лудвиг Фридрих Карл I фон Хоенлое-Йоринген (* 23 май 1723 † 27 юли 1805) – 40 години първи княз на Хоенлое-Нойенщайн-Йоринген (1765 – 1805) от линията Хоенлое-Нойенщайн-Йоринген
 Лудвиг Максимилиан I фон Изенбург-Бюдинген (* 28 юли 1741 † 23 юни 1805) – граф на Изенбург-Бюдинген и господар на Вехтерсбах, дядо на първия княз на Изенбург-Бюдинген-Вехтерсбах Фердинанд Максимилиан
 Лудвиг I фон Хесен-Дармщат (* 14 юни 1753 † 6 април 1830) от род Дом Хесен – от 1790 г. като Лудвиг X ландграф на Хесен-Дармщат и след влизането на държавата му в Рейнския съюз на 14 август 1806 г. като Лудвиг I велик херцог на Хесен, от 7 юли 1816 г. велик херцог на Хесен и при Рейн
 Лудвиг I фон Баден (* 9 февруари 1763 † 30 март 1830) – велик херцог на Великото херцогство Баден (8 декември 1818 – 30 март 1830), произлиза от протестантската „Ернестинска линия“ на Баден-Дурлах от фамилията Дом Баден (Церинги)
 Лудвиг I, крал на Бавария (* 25 август 1786 † 29 февруари 1868) – немски княз от династията на Вителсбахите и крал на Бавария (1825 – 1848).